Боцян () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боцян, Иосиф (1879—1926) — греко-католический священник, епископ Луцкий.
 Боцян, Яцек (род. 1976) — польский легкоатлет, чемпион мира.